

Fisica 
 Gray – Unità di misura della dose assorbita di radiazioni

Geografia 

 Gray – ghiacciaio della Terra di Oates

 Gray – comune dell'Alta Saona
 Gray-la-Ville – comune dell'Alta Saona

 Gray – capoluogo della Contea di Jones, Georgia
 Gray – città della Contea di Audubon, Iowa
 Gray – census-designated place della Parrocchia di Terrebonne, Louisiana
 Gray – città della Contea di Cumberland, Maine
 Gray – census-designated place della Contea di Washington

Informatica 
 Codice Gray – codice binario a lunghezza fissa

Letteratura 
 Gray – romanzo di Francesco Falconi
 Il ritratto di Dorian Gray – romanzo di Oscar Wilde

Cinema 

 Gray – mediometraggio tailandese diretto da Arun Indra

Medicina 

 Anatomia del Gray (Gray's Anatomy) – testo di anatomia, scritto da Henry Gray

Persone

Pagine correlate 
Grey
Grays (disambigua)
Greys